Я́ковос (Джейк) Цакали́дис (, ; , Рустави, Грузинская ССР) — греческий баскетболист. Имя при рождении — Алексей Ледков.

Карьера

Греция 
Цакалидис начал свою карьеру в 1996 году в возрасте 16 лет с клубом Греческой лиги АЕКом. С АЕКом он дважды выходил в финал Кубка Греции (1998, 1999), становился победителем Кубка Сапорты (2000) и Кубка Греции (2000). В те годы с АЕКом, Цакалидис играл на превосходном уровне, особенно в области окрашенной зоны, где его поддерживающими были его товарищи по команде Михалис Какиузис и Димос Дикудис.

В 2000 году Цакалидис покинул Грецию и отправился в США. Он начал свою карьеру в НБА в том же году, когда был подписан клубом «Финикс Санз». Он провёл за океаном следующие 7 сезонов, выступая за различные клубы НБА. В 2007 году он вернулся обратно в Грецию, после того как покинул «Хьюстон Рокетс». В том же году он перешёл в клуб Греческой Евролиги «Олимпиакос». Завершил карьеру в 2008 году в возрасте 29 лет.

Сборная Греции 
Цакалидис играл за сборную Греции на чемпионате мира 1998, где его команда финишировала на 4-м месте, на чемпионате Европы 1999, где его команда заняла  и на чемпионате Европы 2003, где его команда заняла итоговое

НБА 
Цакалидис был выбран клубом «Финикс Санз» в 1-м раунде (25-й номер) драфта НБА 2000 года. 30 сентября 2003 года был обменян «Санз» вместе с одноклубником Бо Аутло в «Мемфис Гриззлис» на Бревина Найта, Роберта Арчибальда и Цезаря Трыбанского. 13 февраля 2007 года он был обменян «Гриззлис» в «Хьюстон Рокетс» на лёгкого форварда Скотта Пэджетта.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профиль на NBA.com
 Профиль на Bulgarian Basket

Баскетболисты Греции
Баскетболисты Грузии
Игроки сборной Греции по баскетболу
Игроки БК АЕК
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки БК «Олимпиакос»